Parapucaya är ett släkte av skalbaggar. Parapucaya ingår i familjen Dynastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Parapucaya